PGC se lahko nanaša na:

 Katalog glavnih galaksij (Catalogue of Principal Galaxies, mednarodna kratica PGC)
 sistem poimenovanja galaksij v tem katalogu - PGC 1, PGC 2, ...
 Tajno društvo PGC, mladinsko povest Antona Ingoliča